Тебаниан (Tebanianus) е име на:

 Гай Белиций Наталис Тебаниан, суфектконсул 87 г.
 Белиций Тебаниан, суфектконсул 118 г.
 Гай Белиций Флак Торкват Тебаниан, консул 124 г.